Île Chatham peut désigner les îles suivantes :
 l'île Chatham, une île d'Australie ;
 l'île Chatham, une île du Chili ;
 l'île Chatham, l'ancien nom de l'île San Cristóbal, dans les îles Galápagos, en Équateur ;
 l'île Chatham, l'île principale de l'archipel des îles Chatham en Nouvelle-Zélande.
 les îles Chatham, un archipel du Canada, en Colombie-Britannique ;
 les îles Chatham, un archipel de Nouvelle-Zélande.

Voir aussi